Otoče je ime več naselij

v Sloveniji 
 Otoče, naselje v Občini Radovljica

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Otoče, v Celovcu, nem. Waidmannsdorf, mesto Celovec (mestna četrt Celovec-Otoče)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška